Michel Chauvet ( - ) est un marin français de la Seconde Guerre mondiale engagé dans la France libre.

Biographie

Publications

Articles connexes
 Marine de guerre
 Frédéric Cailliaud
 Pierre-Constant Letorzec

Liens externes

Bibliographie

Notes et références 

Personnalité de la France libre
Naissance en avril 1920
Décès en janvier 2007
Décès à 86 ans